Manolo é um hipocorístico de Manuel na Espanha e demais países hispanófonos.

Pessoas
Manolo Blahnik
Manolo García
Manolo Otero
Manolo Rey

Desambiguações de antropônimos